Chrysidoidea is een superfamilie van vliesvleugelige insecten.

Families 
Bethylidae  (226)
Platkopwespen Halliday, 1839
Chrysididae  (483)
Goudwespen Latreille, 1802
Dryinidae  (107)
Tangwespen Haliday, 1840
Embolemidae Förster, 1856 (4)
Plumariidae Bischoff, 1914
Sclerogibbidae Ashmead, 1902 (5)
Scolebythidae Evans, 1963

Vliesvleugeligen